Варангал:

 Варангал — город в штате Андхра-Прадеш, Индия.
  Варангал — округ в штате Андхра-Прадеш, Индия.